1. ŽNL Karlovačku u sezoni 2017./18. je činilo 10 klubova. Prvenstvo se igralo trokružno, a prvak je nakon 27 kola postao NK Ilovac Karlovac, ali nije ostvario promociju u viši rang. Iz lige je ispao NK Vatrogasac Gornje Mekušje.

Tablica

Izvori 

 Službene vijesti NSKŽ - 2018.

 

2018-19
karlovačka-1